Leusser ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Leusser (1909–1966), deutscher Jurist und Beamter
 Clemens Leusser (1518–1572), deutscher Zisterzienserabt